Kazys Maksvytis  ist der Name folgender Personen:

 Kazys Maksvytis (Politiker) (* 1960)
 Kazys Maksvytis (Basketballtrainer) (* 1977)